Kongwa se poate referi la:

Localități
 Kongwa, oraș în Tanzania
 Kongwa, așezare în Tanzania
 Kongwa, așezare în Myanmar
 Kongwa, așezare în Zambia